

Личное мужское имя 
 За́лман ( — За́лмен и Зо́лмен, в зависимости от диалекта; уменьшительно-ласкательные формы, соответственно, Зяма и Зёма) — версия еврейского имени Шло́йме () на идише, например:
 Залман (Зяма) Храпино́вич — актёр театра и кино, известный как Зиновий Гердт (1916—1996).
В русской транскрипции также используется в адаптированой форме Зельман. От этого имени образованы патронимические фамилии Залманов, Зельманов, Залмансон, Залкин(д).

Прочее 
 «Залман» — южнокорейская компания систем охлаждения компьютера.

См. также 
 Зельман (значения)
 Залиман

Имена еврейского происхождения
Еврейские имена